Polonia Przemyśl (koszykówka)
 Polonia Przemyśl (piłka nożna)